Первый дивизион 1964 () — 51-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1964 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1964 на сайте rsssf.com 

1964
Дания
Спорт в Дании в 1964 году